Glyptonotus är ett släkte av kräftdjur. Glyptonotus ingår i familjen Chaetiliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Glyptonotus